Стриганецька сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні.

Стриганецька сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район

Ліквідовані сільські ради:

 Стриганецька сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район